Los Nogales puede hacer referencia a:

 Los Nogales (Antequera), localidad del municipio de Antequera, Andalucía, España.
 Los Nogales (Jujuy), localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina.
 Los Nogales (Lugo), municipio de la provincia de Lugo, Galicia, España.
 Los Nogales (Santa Fe), localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
 Los Nogales (Tucumán), localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina.